Voievodatul Bydgoszcz () poate referi la:
 voievodatul Bydgoszcz (1946-1950) – o unitate administrativă a Poloniei între 1946-1950
 voievodatul Bydgoszcz (1950-1975) – o unitate administrativă a Poloniei între 1950-1975
 voievodatul Bydgoszcz (1975-1998) – o unitate administrativă a Poloniei între 1975-1998
 voievodatul Cuiavia și Pomerania – o unitate administrativă actuală a Poloniei, căreia sediul administrativ este Bydgoszcz